gromada Huta (powiat augustowski)
 gromada Huta (powiat chełmski)
 gromada Huta (powiat czarnkowski)
 gromada Huta (powiat kielecki) (następnie gromada Nowa Huta)
 gromada Huta (powiat lipnowski)
 gromada Huta (powiat pajęczański) (wieluński/pajęczański)
 gromada Huta (powiat szydłowiecki) (konecki/szydłowiecki)

także:
 gromada Huta Drewniana (powiat radomszczański)
 gromada Huta Gruszczyno (powiat węgrowski)
 gromada Huta Kalna (powiat starogardzki)
 gromada Huta Krzeszowska (powiat biłgorajski))
 gromada Huta Plebańska (powiat biłgorajski)
 gromada Huta Szklana (powiat pilski)
 gromada Nowa Huta (powiat kielecki; początkowo gromada Huta)
 gromada Nowa Huta Cisowska (powiat kielecki)
 gromada Ruda-Huta (powiat chełmski)
 gromada Stara Huta (powiat gdański)